Жыве Беларусь:
 Жыве Беларусь! — белорусский национально-патриотический лозунг. 
 «Жыве Беларусь!» (бел. лат. Żyvie Biełaruś, , также ) — польский художественный фильм, снятый режиссёром Кшиштофом Лукашевичем (2012).

Примечания